Eurovision Song Contest 2000, česky také Velká cena Eurovize 2000 (či jen Eurovize 2000), byl 45. ročník soutěže Eurovision Song Contest, který se konal 13. května ve švédském Stockholmu. Na 1. místě se 195 body se umístilo dánské duo zvané Olsen Brothers s písní „Fly on the Wings of Love“ (v originálu „Smuk som et sterjneskud“). Na 2. místě se 155 body se umístila ruská zpěvačka tatarské národnosti Alsou s písní „Solo“ a na 3. místě se umístilo debutující Lotyšsko. Se 136 se zde umístila skupina BrainStorm s písní „My Star“.

Vracející se interpreti

Výsledky

Hlasování

Externí odkazy 
 

2000
Hudební události ve Švédsku
2000 v hudbě
Události roku 2000
Švédsko v roce 2000
Události ve Stockholmu